Кроссфилд () — многозначное понятие.

Фамилия 
  (1921—2006) — американский лётчик-испытатель, впервые дважды преодолевший скорость звука; обладатель Золотой авиационной медали ФАИ (1994).
 Кроссфилд, Ричард (1868—1951) — американский священник, президент Трансильванского университета (1908—1921).

Топоним 
  — город в провинции Альберта (Канада).

См. также